Эммануил Гальперин:
 Гальперин, Эммануил Юрьевич (род. 1923) — советский историк.
 Гальперин, Эммануил Яковлевич (1915—1986) — украинский советский архитектор.